Boudia ist der Familienname folgender Personen:

 David Boudia (* 1989), US-amerikanischer Wasserspringer
 Mohammed Boudia (1932–1973), algerischer Schriftsteller und Mitglied der Volksfront zur Befreiung Palästinas